Il existe trois titres de Miss en Grèce, qui sont attribués chaque année à l'issue du même concours. Le plus ancien et plus connu en Grèce est Miss Star Hellas (en grec: Μις Σταρ Ελλάς).

Les gagnantes de ces trois titres sont présentées à des concours internationaux différents :
 Miss Star Hellas est présentée aux concours Miss Univers
 Miss Grèce est présentée au concours Miss Monde
 Miss B Star Hellas est présentée au concours Miss International

Les gagnantes peuvent participer au concours de Miss Europe, mais également à des concours plus confidentiels : , Miss Méditerranée.

Dans les années 1970 et 1980, le concours était diffusé sur la chaîne publique Ellinikí Radiofonía Tileórasi. De 1990 à 2010, le concours Miss Star Hellas était diffusé chaque année sur la chaîne de télévision nationale ANT1. En raison de la crise grecque, ΑΝΤ1 n'a pas financé le concours 2011, qui prit la forme d'un casting privé et ne fut pas diffusé. Les gagnantes se voient décerner les titres de Miss Universe Greece et Miss World Greece au lieu des titres habituels. En 2012 les organisateurs de Star Hellas ont organisé le retour du concours grâce à une association avec le site internet TLife qui devint responsable de la communication de l'événement et de sa diffusion en direct sur Internet.

Avant la seconde guerre mondiale 

(Le tableau suivant présente le nom des gagnantes en alphabet européen, grec, et parfois la transcription de l'alphabet grec lorsque le nom est différent dans les alphabets.)

Liens externes 
 Site Officiel
 Pageantopolis

Notes et références

Voir aussi 
 Miss Europe
 Miss Univers
 Miss Monde
 Miss Terre
 Miss International

Concours de beauté en Grèce
Grece